Metallurgstadion (Alaverdi) - stadion in Alaverdi, Armenië
 Metallurgstadion (Samara) - stadion in Samara, Rusland
 Metallurgstadion (Toersoenzoda) - stadion in Toersoenzoda, Tadzjikistan